OHM est un sigle signifiant :
 L’Office de haute montagne, service de renseignement chargé d'informer randonneurs et alpinistes sur les conditions météorologiques, les itinéraires et les conditions de terrains d'une course d'altitude ;
 un Observatoire Hommes-Milieux, outil d'interdisciplinarité de l'INEE-CNRS au service de la connaissance des interactions hommes-milieux et des dynamiques des environnements fortement anthropisés.